Авраам Лихтенштейн:
 Лихтенштейн, Авраам бен Элиезер Липман — польский раввин.
 Лихтенштейн, Авраам Иекусиел Залман бен Моисей-Иосиф — польский раввин.
 Лихтенштейн, Авраам Яков (1896—1880) — синагогальный кантор и композитор литургической музыки.